Marçay, commune française d'Indre-et-Loire,
 Marçay, commune française de la Vienne.

Voir aussi 

 Marçais, commune française du Cher

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France